Râul Roșcani se poate referi la:

 Roșcani - afluent al râului Chineja
 Roșcani - afluent al râului Frasin